Amy Brooke (Chicago, 25 de junho de 1988) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações 

 2011: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene - Enema Boot Camp — vencedora
 2011: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene - The Perfect Secretary: Training Day — indicada
 2011: AVN Award – Best Anal Sex Scene - Up Skirts 2 — indicada
 2011: AVN Award – Best New Starlet — indicada
 2011: XRCO Award – Superslut — indicada
 2011: XBiz Award – New Starlet of the Year — indicada

Ligações externas 
 Twitter
 MySpace
 Amy Brooke no Babepedia 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Chicago